Guarga puede hacer referencia a:

Personas 
 Rafael Guarga (1940-), ingeniero industrial y profesor uruguayo.

Topónimos 
 Castiello de Guarga, localidad española de la provincia de Huesca, Aragón.
 San Esteban de Guarga, localidad española de la provincia de Huesca, Aragón.